in samenstellingen
La Bazouge-de-Chemeré, Mayenne
La Bazouge-des-Alleux, Mayenne
La Bazouge-du-Désert, Ille-et-Vilaine